Moulay Hicham (), fils du sultan alaouite Sidi Mohammed ben Abdallah, dit Mohammed III
 Moulay Hicham (né en 1964), prince alaouite, petit-fils du roi du Maroc Mohammed V, fils de Moulay Abdallah, neveu de Hassan II et cousin de Mohammed VI

Homonymie de personnes